Hirohito : nom personnel de deux empereurs du Japon : 
 Hirohito, nom posthume Fushimi, empereur du Japon du ,
 Hirohito, nom posthume Shōwa Tennō, empereur du Japon durant la Seconde Guerre mondiale.

Hirohito est aussi un prénom porté au Japon (comme le site IMDb l'atteste).

Hirohito est composé des kanji 裕仁 signifiant « richesse, abondance, fertilité » et « vertu » ; ce deuxième caractère, hito entre dans la composition des noms de pratiquement tous les enfants mâles de la famille impériale japonaise depuis le onzième siècle.

Articles connexes 
 Liste des empereurs du Japon

Homonymie de prénom